Pujiang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pujiang Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Pujiang Xian (härad i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar